Игры в Группе F на чемпионате мира 1990 года проходили с 11 по 21 июня 1990 года. Группа состояла из сборных Англии, Египта, Республика Корея и Нидерландов. В этой группе зафиксировано наибольшее количество ничьих за всю историю чемпионата мира - 5 (подобный результат у Группы 1 чемпионата мира 1982 года)

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 2-е место в Группы E. Команда, занявшая 2-е место, сыграла со второй командой Группы B, а команда, ставшая 3-й встретилась c победителем Группы D.

Таблица 

Примечание: Ирландия и Нидерланды закончили с идентичными рекордами. Обе команды были разбиты на второе и третье места путем жребия.

Матчи

Англия — Ирландия

Нидерланды — Египет

Англия — Нидерланды

Ирландия — Египет

Англия — Египет

Ирландия — Нидерланды  

Ж